North znamená anglicky sever. Může se ale jednat také o: 

příjmení osob
 Alan North (1920–2000) – americký herec
 Alex North (1910–1991) – americký skladatel
 Douglass North (1920–2015) – americký ekonom
 Frederick North (1732–1792) – britský šlechtic a předseda vlády
 Jade North (* 1982) – australský fotbalista
 Nigel North (* 1954) – anglický loutnista
 Peter North (* 1957) – kanadský pornoherec a producent

místopisné jméno
 North (Jižní Karolína) – sídlo v Jižní Karolíně v USA
 North (ostrov) – ostrov na Seychelách

jiný význam
 North (film) – název více filmů:
 Všude dobře, doma nejlíp (v originále North) – americká filmová komedie z roku 1994 (režie Rob Reiner)
 Nord (anglicky North) – norský film z roku 2009 (scénář Erlend Loe)
 North (Counter-Strike), tým ve hře Counter-Strike: Global Offensive

Související články 
 Nord (rozcestník)

Rozcestníky - příjmení